Il doppio del torneo di tennis Tennis Channel Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jared Palmer e Richey Reneberg che hanno battuto in finale Patrick Galbraith e David Macpherson 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Ellis Ferreira /  Mike Leach (semifinali)
 Wayne Black /  Andrew Kratzmann (primo turno)

 David Adams /  John-Laffnie de Jager (primo turno)
 Jeff Tarango /  Daniel Vacek (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tennis Channel Open 2000
ATP Tour 2000